Die First Division 1953/54 war die 17. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball.

Meister wurde Pezoporikos Larnaka.

Modus 
Neun Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblinks 
 Cyprus 1953/54 auf eu-football.info

1953
Fußballsaison 1953/54